Antoni Felicjan Aleksandrowicz (zm. 1786) – sekretarz Rady Nieustającej
 Antoni Aleksandrowicz (1868–1941) – architekt, artysta malarz, scenograf i dekorator
 Antoni Aleksandrowicz (1871–1920) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, dowódca 7 i 13 Pułku Artylerii Ciężkiej
 Antoni Aleksandrowicz (1887–1960) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych, dowódca 9 Pułku Artylerii Ciężkiej
 Antoni Aleksandrowicz (1893–1940) – ksiądz, starszy kapelan Wojska Polskiego

Zobacz też 
 Antoni Alexandrowicz (1906–1943) – kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, kawaler Virtuti Militari